Olpidium är ett släkte av svampar. Olpidium ingår i familjen Olpidiaceae, klassen Chytridiomycetes, divisionen pisksvampar och riket svampar.

Källor

Pisksvampar
Olpidium